Colonia Santa Rosa bezeichnet:

 Colonia Santa Rosa (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Colonia Santa Rosa (Corrientes), Ort in Argentinien
 Colonia Santa Rosa (Salta), Stadt in Argentinien